САК — аббревиатура, означающая:
 САК — сварочный агрегат колёсный.
 САК — субарахноидальное кровоизлияние.
 САК — название футбольного и баскетбольного клубов («Спортакадемклуб»).
 САК (SAC) — Центральная организация рабочих Швеции, синдикалистское профобъединение.
 сак — смешанный авиационный корпус.
 34 сак — 34-й смешанный авиационный корпус